SSF kan vara:

 Stiftelsen för Strategisk Forskning
 Svensk sjuksköterskeförening
 Svenska Scoutförbundet
 Svenska Segelflygförbundet
 Svenska Seglarförbundet
 Svenska Skidförbundet
 Svenska Skridskoförbundet
 Svenska Sportskytteförbundet
 SSF Stöldskyddsföreningen
 Sveriges Schackförbund
 Sveriges Segelfartygsförening
 Sveriges Speleologförbund

Akronymer